Logos — conceito filosófico
 Logos (cristianismo) — conceito teológico cristão
 Grupo Logos
 58534 Logos

Desambiguações de religião